Стояновский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Стояновский, Александр (en; род. 1983) — македонский футболист.
 Стояновский, Влатко (род. 1997) — македонский футболист.
 Стояновский, Кароль (1895—1947) — польский антрополог, археолог, общественный деятель.
 Стояновский, Константин Никитич (1855—?) — российский генерал, участник Первой мировой войны.
 Стояновский, Ксенофонт Иванович (в монашестве Климент; ок. 1849—1906) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Московского Новоспасского монастыря.
 Стояновский, Михаил Юрьевич — российский литературовед.
 Стояновский, Николай Иванович (1821—1900) — русский юрист.
 Стояновский, Олег Владиславович (род. 1996) — российский пляжный волейболист.
 Стояновский, Перо (род. 1970) — министр образования и науки Республики Македония (2008—2009).
 Стояновский, Семён Абрамович (1917—1945) — советский оператор документального кино.

Топоним 
 Стояновский — исчезнувший хутор в Ростовской области.

См. также 
 Стояновски